1 x 2 è il quarto album del cantante siciliano Brigantony, pubblicato nel 1984 dall'etichetta Seamusica e ristampato nel 2002.

Tracce

Collegamenti esterni 
 
 1 x 2 su iTunes